SW o Sw puede referirse a:
 Onda corta (en inglés short wave), un tipo de onda de radio;
 Star Wars (Guerra de las Galaxias), franquicia de medios estadounidense;
 Smith & Wesson, el mayor fabricante de pistolas de los Estados Unidos;
 Street Workout (deporte);
 Sudoeste (en inglés south west), un punto cardinal;
 Santiago Wanderers, club de fútbol chileno;
 Peter Olof Swartz, botánico sueco de abreviatura de autor Sw.;
 Southern Winds, desaparecida aerolínea argentina;
 Suecia, por su código FIPS; o
 SolidWorks, programa informático de modelado 3D (CAD).
 Software, Informática. Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora.
 Síndrome de Waardenburg, Genodermatosis poco frecuente que provoca trastornos estructurales y pigmentarios. 
 Saco Weas, Chilenismo.

Siglas